Іщенко Олександр Анатолійович — мічман Збройних сил України.
 Іщенко Олександр Володимирович (1972–2014) — солдат, навідник-оператор 169-ого навчального центру Сухопутних військ.
 Іщенко Олександр Іванович (1926) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради СРСР 8-9-го скликань, Верховної Ради УРСР 7-го скликання.
 Іщенко Олександр Олексійович (1953) — радянський футболіст, захисник, тренер.